Línea 228 puede referirse a:

 La antigua Línea 228 de colectivos interurbanos de Buenos Aires.
 Línea 228 A de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 228 B de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 228 C de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 228 D de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 228 E de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 228 F de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 228 de ómnibus de Montevideo.